

Géographie 
 Rivoli, une commune italienne de la province de Turin ;
 Rivoli Veronese, une commune italienne de la province de Vérone, où eut lieu la bataille de Rivoli en 1797 ;
 la rue de Rivoli à Paris.

Transports 
 La gare de Rivoli, halte ferroviaire des chemins de fer de la Corse sur la commune de Bastia ;
 Rivoli, une station du métro de Turin.

Histoire 
 Deux batailles ont porté le nom de  ;
 le Rivoli (navire) est un vaisseau de 74 canons lancé en 1812.

Autres 
 Le fichier RIVOLI (Répertoire Informatisé des VOies et LIeux-dits) est l'ancien nom du fichier FANTOIR édité par la Direction générale des Finances publiques, listant les noms de voies.

Homonymie de toponyme